— это японский новогодний праздничный обряд, который проводится ежегодно в большинстве синтоистских храмов «» и некоторых других, и заключается в обмене . Традиция берёт начало в храме Дадзайфу тэммангу () в префектуре Фукуока.

Подробнее 

Считается, что стая снегирей спасла Сугавара-но Митидзанэ (будущего Тэндзина, которому поклоняются в храмах тэмман-гу) от пчелы, поэтому именно снегирь почитается в этих храмах.

Слово «усо» в японском языке помимо снегиря означает также ложь, поэтому смысл вкладываемый в этот обряд — сделать ложью беды и несчастья, произошедшие в прошлом году, и призвать удачу в новом году. Основное действие состоит в том, чтобы обменять своего деревянного снегиря, однако в разных храмах обычаи немного отличаются друг от друга. В некоторых дзиндзя нужно обменивать снегиря, полученного год назад на нового, в других — между участниками праздника происходит обмен новых снегирей.

Дата праздника в разных храмах так же приходится на разные числа января, а в Такиномия тэммангу () он проводится 24 апреля, что связано с назначением Сугавара-но Митидзанэ на пост правителя провинции Сануки.

См. также 
 Мацури
 Дадзайфу тэммангу
 Сугавара-но Митидзанэ

Примечания 

Религия в Японии
Новый год в Японии